Ласков:
 Ласков — село во Владимир-Волынском районе Волынской области Украины.
 Ласков — фамилия
 Ласков, Борис Израилевич (1920—1988) — советский невролог.
 Ласков, Григорий Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Ласков, Давид (1903—1989) — военный инженер.
 Ласков, Иван Антонович (1941—1994) — белорусский и российский писатель.
 Ласков, Хаим (1919—1983) — израильский генерал, 5-й начальник Генерального штаба Армии Обороны Израиля.